Entremont est un nom propre qui peut faire référence à  :

Toponyme 

 Entremont, une ancienne commune française de Haute-Savoie intégrée depuis 2019 dans celle de Glières-Val-de-Borne ;
 Entremont-le-Vieux, une commune française de Savoie ;
 le district d'Entremont, un des districts du canton du Valais, en Suisse ;
 le val d'Entremont, une vallée du district d'Entremont, en Suisse ;
 la Drance d'Entremont, rivière suisse traversant la vallée précédente ;
 l'oppidum d'Entremont, un site archéologique près d'Aix-en-Provence, en France ;
 le château d'Entremont, dont les ruines se trouvent sur la commune française de Saint-Pierre-d'Entremont (Savoie) ;
 le col d'Entremont, dans le Cantal, en France.

Patronyme 

 Famille de Montbel d'Entremont, parfois dite famille d'Entremont ;
 Philippe Mius d'Entremont (1601-1700), baron de Pobomcoup et colonisateur ;
 Philippe Entremont (né en 1934), pianiste français ;
 Simon d'Entremont (1788-1886), homme politique canadien.

Voir aussi 

 Saint-Pierre-d'Entremont
 Saint-Pierre-d'Entremont (Isère)
 Saint-Pierre-d'Entremont (Savoie)
 Saint-Pierre-d'Entremont (Orne)
 Vallée des Entremonts
 Communauté de communes de la Vallée des Entremonts
 Entremont Alliance

Homonymie de toponyme